Истису () — посёлок городского типа в Хачмазском районе Азербайджана. Посёлок расположен в 9 км от железнодорожной станции Худат (на линии Сумгаит — Махачкала).

История 
Предыдущее название посёлка — Мухтадир — дано в честь лезгинского революционера Мухтадира Айдинбекова в 1938 году. Ранее посёлок назывался Худат-база. В 2018 году переименован в Истису.

Статус посёлка городского типа с 1949 года.

Экономика 
По данным БСЭ в Мухтадире размещались рыбозавод и овоще-животноводческий совхоз.Которые прекратили работу в 90-х годах после развала СССР. 
В настоящее время на территории поселка распологаются частные не большие отели для туристов. Так в поселке много домов используемые как дачи. Так же несколько ресторанов.

Население 
По данным на 1979 год в селе проживали лезгины — 44,7 %, азербайджанцы — 35,3 %, русские — 17,2 % и другие.

Примечания 

Посёлки городского типа Азербайджана
Населённые пункты Хачмазского района